Шарапово — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. 

Входило в состав Ермолинского сельского поселения. 
 
Расположена в восточной части области в 20 км к северо-востоку от Вязьмы, в 14 км южнее автодороги , на берегу реки Жижала. В 8 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Исаково на линии Вязьма — Калуга. 

Население — 73 жителя (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)